Jonava (stad), stad in Litouwen
 Jonava (gemeente), gemeente in Litouwen